Saint-Benoît se poate referi la:

 Saint-Benoît, Ain, comună în departamentul Ain din estul Franței
 Villiers-Saint-Benoît, comună în departamentul Yonne, Franța
 Saint-Benoît, Vienne, comună în departamentul Vienne, Franța
 Saint-Benoît-la-Forêt, comună în departamentul Indre-et-Loire, Franța
 Saint-Benoît-de-Carmaux, comună în departamentul Tarn din sudul Franței
 Saint-Benoît, Aude, comună în departamentul Aude din sudul Franței
 Saint-Benoît-sur-Seine, comună în departamentul Aube din nord-estul Franței
 Saint-Benoît, Alpes-de-Haute-Provence, comună în departamentul Alpes-de-Haute-Provence din sud-estul Franței
 Saint-Benoît-des-Ondes, comună în departamentul Ille-et-Vilaine, Franța
 Saint-Benoît-sur-Loire, comună în departamentul Loiret din centrul Franței
 Saint-Benoît-du-Sault, comună în departamentul Indre, Franța
 Saint-Benoît-des-Ombres, comună în departamentul Eure, Franța
 Saint-Benoît-d'Hébertot, comună în departamentul Calvados, Franța

 Saint-Benoît (Réunion), oraș francez, sub-prefectură a departamentului Réunion din Oceanul Indian